Il doppio del torneo di tennis WTA Nice Open 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrici Catherine Suire e Catherine Tanvier che hanno battuto in finale 6–4, 4–6, 6–2 Isabelle Demongeot e Nathalie Tauziat.

Teste di serie
 Catherine Suire /  Catherine Tanvier (campionesse)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (finale)
 Nathalie Herreman /  Pascale Paradis (semifinali)
 Sabrina Goleš /  Patricia Tarabini (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Nice Open 1988